Horvátország
Čukovec falu Ludbreg községben, Varasd megyében
Čukovec Drávasiklós falu horvát neve Perlak községben, Muraköz megyében